Svornost (tschechisch: Einigkeit, Eintracht) bezeichnet:
 eine tschechische Widerstandsgruppe in Hamburg zur Zeit des Nationalsozialismus, siehe Svornost (Widerstandsgruppe) 
 eine böhmische Nationalgarde zur Zeit des Prager Pfingstaufstands 1848
 eine tschechische Mikroregion, zu der Světec gehört
 Grube Einigkeit, ein tschechisches Bergwerk zur Förderung radioaktiver Erze bei Jáchymov (St. Joachimsthal) tschechischer Name Důl Svornost